F100 ou F-100 peut faire référence à :

Alimentation 
 F-100, une poudre nutritive à base de lait, selon l'article Plumpy nut.

Domaine militaire 
 Classe F100, une classe de frégates furtives de l’Armada espagnole ;
 North American F-100 Super Sabre, un avion militaire ;
 Pratt & Whitney F100, un turboréacteur d’avion de chasse.

Photographie 
 Nikon F100, appareil photographique reflex mono-objectif semi-professionnel argentique.

Transport 
Aviation
 Fokker F100, un avion civil néerlandais.

Automobile 
 Ebro F100, un véhicule utilitaire du constructeur espagnol Ebro ;
 Ferrari Fioravanti F100, un concept car de la marque italienne Ferrari ;
 Mercedes-Benz F100, un prototype de la marque allemande Mercedes Benz.